Golo Brdo (gmina Brda)
 Golo Brdo (gmina Medvode)